Termin -{PRNA}- ima više značenja.
 Triptofan 7-halogenaza, enzim
 NoRC asocirana RNK